Кишо́н (уст. Киссо́н; ), также Эль-Мука́тта (на Палестинских территориях; ) — река в Израиле, протекающая в Изреельской долине. Длина — около 70 км. Площадь водосборного бассейна — 1100 км².

Берёт начало близ Дженина, где сливаются несколько вади; впадает в залив Хайфа Средиземного моря. Возле устья находится .

В месте слияния Кишона с небольшим притоком, стекающим с восточных склонов горы Кармель, открытое местонахождение Эйн-Кашиш (Ein Qashish) эпохи позднего среднего палеолита. Четыре археологических объекта были идентифицированы в стратиграфической последовательности толщиной 4,5 м и датированы методом оптически-стимулированной люминесценции (OSL) между 71 и 54 тыс. л. н. (возможно, более коротким промежутком времени ≈ 70—60 тыс. л. н.).

На берегу реки Кишон в Изреельской долине найдено несколько рисунков на кусках известняка возрастом 16,5—23 тыс. лет назад.

Загрязнение реки 

В результате длительного сброса близлежащими химическими заводами производственных отходов, включая ртуть, другие тяжёлые металлы и органические химикаты, вода в Кишоне чрезвычайно загрязнена. Купание запрещено. Правительственные органы считают эту реку наиболее загрязнённой в Израиле.

Несколько раз река (точнее, пятна нефтехимических отходов на ней) загоралась от химических загрязнений.

Исследование 2002 года показало способность 3-часового воздействия воды из реки вызывать повреждение ДНК в клетках печени радужной форели.

В настоящее время происходят несколько судебных разбирательств против предприятий, загрязняющих реку и приносящих вред окружающей среде.

В начале 2000-х годов усилия по очистке реки дали некоторые результаты.

Галерея

Примечания 

Реки, впадающие в Средиземное море (Азия)
Реки Израиля